Провиденсия () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

 Провиденсия — коммуна в Чили.
 Провиденсия — колумбийский остров в Карибском море.
 Провиденсия — город на юге Колумбии в муниципалитете Нариньо.
 Провиденсия — округ в провинции Луя перуанского региона Амасонас.
 Провиденсия — посёлок в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Хараль-дель-Прогресо.
 Провиденсия(es) — посёлок в Мексике, штат Сонора, муниципалитет Кахеме.

См. также 
 Провиденс (значения)